Ла Тристеза има више значења:

 Ла Тристеза (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тристеза (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику